Verabredung steht für:
 allgemein ein Treffen, eine Zusammenkunft, insbesondere ein Stelldichein, Rendezvous, neudeutsch Date
 rechtlich allgemein bindend als Vereinbarung
 im Strafrecht eine Verabredung zu Verbrechen, siehe Versuch der Beteiligung

Die Verabredung ist der deutschsprachige Titel von: 
 Die Verabredung (Poe), Erzählung von Edgar Allan Poe
 Die Verabredung (Film), Kurzfilm der Regisseurin Claudia Butenuth

Siehe auch: